Ota nebo OTA může znamenat:
 křestní jméno Oto
 Over-the-air – jiné označení pro bezdrátovou komunikaci
 Over-the-air (programování) – metoda pro aktualizaci mobilních zařízení